Arcade (Geórgia) — cidade no estado da Geórgia, Estados Unidos
Arcade (Treviso) — comuna na região Vêneto, Itália
Arcade — jogo eletrônico
Arcade Fire — banda de rock

Desambiguação
Desambiguações de topônimos